Radici ( Wurzeln) steht für:

 Fausto Radici (1953–2002), italienischer Skirennläufer
 RadiciGroup, italienischer Chemiefaserhersteller